Lautosporaceae är en familj av svampar. Lautosporaceae ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lautosporaceae